ODM steht für:
 Offene Deutsche Hubschraubermeisterschaft, jährlicher Wettbewerb im Präzisionsflug
 Orange Democratic Movement, liberale Partei in Kenia
 Original Design Manufacturer, Auftragshersteller
 Operational Data Model, plattform-unabhängiges XML-Format zum Austausch und Archivieren von klinischen Studien, siehe Clinical Data Interchange Standards Consortium
 OpenDocument Master, Dateiendung für OpenOffice Dokumente
 Garrett County Airport (IATA-Code), Flughafen von Oakland (Maryland), Garrett County, Maryland

Odm. steht für:
 Odontoglossum, Gärtnerhandels-Abkürzung für die zu dieser bisherigen Gattung zugehörigen Orchideenarten

Abkürzung